Riksserien 2008 bestod av åtta lag, och var den första säsongen av Riksserien. Lagen mötte varandra hemma och borta, vilket gav 14 omgångar, som spelades under perioden 16 januari-2 mars 2008. Lagen kom från regionala serier och hade kvalat in till Riksserien. Lag 1-4 gick direkt till SM-kvartsfinal, medan lag 5-8 gick till "åttondelsfinaler" mot segrarna från respektive regional serie. Efter slutspel stod Segeltorps IF som svenska mästare, efter seger med 5-2 mot AIK i finalen på Hovet. Maria Rooth, AIK, vann poängligan på 31 poäng (16 mål + 15 assist).

Det historiska första målet i seriens historia gjordes av Emma Bäckström då hon den 16 januari 2008 sköt 1-0 för Linköpings HC borta mot Växjö Lakers Ladies HC, 03:27 in i första perioden.

Poängtabell

Matchöversikt
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten.

Grundserie

Januari

Februari

Mars

Poängligan i grundserien 2008
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

SM-slutspel
Not: Åttondelsfinalerna och kvartsfinalerna avgjordes i bäst av tre matcher, medan semifinalerna, bronsmatchen och finalen avgjordes i en enda match.

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Poängligan i slutspelet 2008
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Se även
 Division 1 i ishockey för damer 2007/2008

Källor
 Riksserien 2008 på everysport.com, Tabell och resultat

Sport i Sverige 2008
Ishockeysäsongen 2007/2008
2008